Domremy-la-Canne, Meuse
Domrémy-la-Pucelle, Vosges
Domremy-Landéville, Haute-Marne 
Domremy-aux-Bois, een plaats in de gemeente Erneville-aux-Bois in het Franse departement Meuse.
Domremy-en-Ornois, een plaats in de bovengenoemde gemeente Domremy-Landéville.
Domrémy-Saint-Antoine, een plaats in de gemeente Bure in het Franse departement Meuse.